BLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chileka, Blantyre, Malawi
 blz – codice ISO 639-3 della lingua balantak